St. Clair megye (Alabama)
 St. Clair megye (Illinois)
 St. Clair megye (Michigan)
 St. Clair megye (Missouri)